Schwefelfluorid ist der Name mehrerer  chemischer Verbindungen zwischen den Elementen Schwefel und Fluor: 
Thiothionylfluorid (S=SF2)
Difluordisulfan (FSSF).
Schwefeldifluorid, SF2
Schwefeltetrafluorid, SF4
Schwefelhexafluorid, SF6
Dischwefeldecafluorid (Schwefel(V)-fluorid), S2F10